Kainulainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1917-2005), homme politique finlandais
 (1922-2017), homme politique communiste finlandais
 (né en 1970), guitariste et bassiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois